O Belén F.C. ou Belén Siglo XXI é um clube de futebol costarriquenho com sede em San Antonio de Belén. A equipe compete na Campeonato Costarriquenho de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1979.

Ligações externas 
´Sítio oficial 

Belén F.C.
Clubes de futebol da Costa Rica
Clubes de futebol fundados em 1979